Мезо́н-ле-Шау́рс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Шаурс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10218.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к юго-востоку от Парижа, в 110 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 33 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 185 человек.

Климат 
Климат умеренно тёплый с равномерным увлажнением.

Экономика 

В 2007 году среди 110 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 81 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 81 активных работали 79 человек (45 мужчин и 34 женщины), безработных было 2 (2 мужчины и 0 женщин). Среди 29 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об